Sean Sullivan (1923-1985), un acteur canadien ;
 Sean Sullivan (1968-), un boxeur professionnel néo-zélandais ;
 Sean Sullivan (1971-), un joueur et entraîneur maltais de football ;
 Sean Sullivan (1983-), joueur américain de hockey sur glace.